Der Dreiband-Weltcup 1997/8 war das zweite BWA/UMB-Weltcupturnier im zwölften Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 2. bis zum 7. Dezember 1997 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Antwerpen statt. Es war das fünfte Dreiband-Weltcup-Turnier in Antwerpen.

Geschichte 
Durch seinen zweiten Sieg in Folge hat Dick Jaspers seinen ersten BWA-Gesamtweltcupsieg fast sicher erreicht. Im Finale gegen den Qualifikanten und Landsmann Gerwin Valentijn musste Jaspers aber kämpfen. Nach 1:2-Satzrückstand und Matchball im vierten Satz für Valentijn gewann Jaspers noch mit 3:2 Sätzen. Platz Drei sicherte sich Frédéric Caudron, der im Halbfinale gegen Valentijn bereits mit 2:0 Sätzen führte, gegen Torbjörn Blomdahl. Alle Turnierrekorde konnte sich aber der Türke Semih Saygıner sichern. In der ersten Runde gegen den Koreaner Hwan Deuk-hee konnte er sogar einen Satz in nur einer Aufnahme beenden.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 13 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Künftig sind 16 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 16 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez
  Semih Saygıner
  Raimond Burgman
  Christian Rudolph
  Jorge Theriaga
  Marco Zanetti
  Dion Nelin
  Raymond Ceulemans
  Ludo Dielis
  Eddy Leppens
  Christ van der Smissen
  Tonny Carlsen
  Martin Horn

aus der Qualifikation:
 10 Teilnehmer

Wildcards:
 6 Teilnehmer

Qualifikationsrunde 3 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der ersten Runde waren es 30 Spiele. In der zweiten Qualifikationsrunde waren es 20 Spiele. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die zehn Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Gesamtsieger Weltcup 1997 

(*1) Das Weltcupturnier 1998/1 zählte zur Saison 1997.
(*2) Die Spielergebnisse von Seoul und die Höchstserien von Hooglede sind nicht bekannt.

Einzelnachweise 

1997 8
Karambolageveranstaltung 1997
Billardturnier in Antwerpen